Гудок — большой механический свисток для подачи сигналов:
 Заводской (фабричный) гудок
 Автомобильный гудок
 Гудок — протяжный звук сирены или гудка.
 Гудок — русский народный смычковый музыкальный инструмент.
 «Гудок» — сатирический журнал, выходивший в Санкт-Петербурге в 1862—1863 году.
 «Гудок» — легальная еженедельная большевистская газета, издаваемая профсоюзом бакинских нефтепромышленных рабочих в 1907—1908 гг.
 «Гудок» — ежедневная газета, орган министерства путей сообщения СССР и ЦК профсоюза рабочих железнодорожного транспорта.

Примечания